Höchstgeschwindigkeit steht für:

 die Maximal- oder Endgeschwindigkeit, siehe Geschwindigkeit #Endgeschwindigkeit
 bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, die höchste technisch mögliche Geschwindigkeit einer Fahrzeugkonstruktion
 zulässige Höchstgeschwindigkeit, auch Tempolimit, als ein verbindlicher Grenzwert für die Geschwindigkeit
 die höchste jemals erreichte Geschwindigkeit, siehe Liste der Geschwindigkeitsrekorde

Siehe auch: